Анатолий Иванович Автономов (24 февраля 1898, Иваново-Вознесенск — 27 апреля 1968, Ташкент) — советский учёный-, , , , профессор (1955). Член-корреспондент АН Узбекской ССР (1952). Заслуженный деятель науки УзССР (1944). Лауреат Сталинской премии (1943).

Представитель школы российских биологов, ученик Н. И. Вавилова. Основатель хлопковедческой науки в СССР. Основоположник создания и внедрения длинноволокнистых сортов хлопчатника в Средней Азии.

Биография 
Родился в семье директора Большой Ивановской мануфактуры.
Выпускник сельскохозяйственного факультета Иваново-Вознесенского политехнического института. С 1924 года работал на Туркестанской селекционной станции в Ташкенте. 1926—1933 возглавлял селекционную станцию в г. Байрам-Али (Туркменистан). В 1933—1955 работал в НИИ Селекции и семеноводства хлопчатника.

В 1951—1958 — проректор, с 1950 — заведующий кафедрой Ташкентского сельскохозяйственного института.

Похоронен на Боткинском кладбище в Ташкенте.

Старший сын Александр Анатольевич Автономов, родился 21 августа 1926, ум. 1976 - доктор наук, профессор, селекционер хлопчатника. Второй сын Анатолий Анатольевич Автономов родился 1938 году - кандидат сельскохозяйственных наук, доцент ТИИМСХ умер 2001 году. Третий сын Вадим Анатольевич Автономов, родился 1942 - доктор сельскохозяйственных наук лауреат Государственной премии им. Беруний. Автор сортов хлопчатника С - 6524, Наманган - 77 и 88, Сурхан - 9. Умер 2000 году. Внуки Виктор Александрович Автономов - профессор, доктор сельскохозяйственных наук. Вадим Анатольевич Автономов - доцент, кандидат сельскохозяйственных наук.

Научная деятельность 
Впервые вывел новые оригинальные сорта хлопчатника типа си-айленд с длиной волокна 47-50 мм, скороспелее и урожайнее оригинальных Египетских, впервые вовлекал в гибридизацию перуанский хлопчатник, создал высокоустойчивые к заболеванию фузариозным вилтом новые сорта G. barbadenzy. L. обладающих крупной коробочкой.

Создал одну из первых крупных научных школ ученых-генетиков, селекционеров, семеноводов. Под его руководством успешно завершили свою работу 47 кандидатов и докторов наук. В их числе ученые с мировым именем, как академики С. Х. Юлдашев, С. С. Садыков, Д. А. Мусаев.

Изобретатель. Имел семь авторских свидетельств на выведенные им и внедренные в производство сорта тонковолокнистого хлопчатника.

Общественный деятель. Избирался депутатом Верховного Совета УзССР 2-созыва.

Награды 
 Сталинская премия в области науки второй степени 1943 г. (За выведение высокоурожайных и скороспелых сортов египетского хлопчатника)
 Орден Ленина (дважды , 1956 и 1959)
 Орден Трудового Красного Знамени (дважды)
 Орден Красной Звезды
 медали СССР

Ссылки 
  Автономов Анатолий Иванович
 http://www.sgau.ru/files/pages/3875/15131630830.pdf

Выпускники вузов Иванова
Изобретатели СССР
Изобретатели Узбекистана
Депутаты Верховного Совета Узбекской ССР 2-го созыва
Члены-корреспонденты АН Узбекской ССР
Похороненные на Боткинском кладбище Ташкента
Заслуженные деятели науки Узбекской ССР
Селекционеры хлопчатника
Преподаватели вузов Узбекистана